Ratusz przy ul. Rynek 1 w Sanoku
 Ratusz przy ul. Rynek 16 w Sanoku